Per Gustafsson, švedski hokejist, * 4. junij 1970, Oskarshamn, Švedska.

Gustafsson je v švedski ligi igral vso kariero za klub HV 71, skupno dvajset sezon v dveh delih. S klubom je osvojil štiri naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1994/95, 2003/04, 2007/08 in 2009/10. Leta 1994 je bil kot 261. izbran na NHL naboru s strani kluba Florida Panthers, v ligi NHL je v dveh sezonah igral za klube Florida Panthers, Toronto Maple Leafs in Ottawa Senators.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene bronaste medalje, sam pa je dosegel po dva gola in podaji na devetih tekmah svetovnih prvenstev.

V klubu HV 71 so upokojili njegov dres s številko 7.

Pregled kariere

|-
| HV 71
| Švedska liga
| 88/89
|
| 14
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 89/90
|
| 27
| 4
| 3
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 31
| 3
| 5
| 8
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 9
| 7
| 16
|
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 6
| 3
| 9
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 34
| 9
| 7
| 16
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 8
| 6
| 14
|
| 14
|
| 13
| 7
| 5
| 12
|
| 8
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 95/96
|
| 34
| 8
| 13
| 21
|
| 12
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 96/97
|
| 58
| 7
| 22
| 29
| +11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 97/98
|
| 25
| 7
| 18
| 25
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 97/98
|
| 22
| 1
| 4
| 5
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +3
| 6
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 12
| 16
| 28
| -9
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 99/00
|
| 40
| 6
| 15
| 21
| +12
| 47
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +2
| 10
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 00/01
|
| 48
| 9
| 18
| 27
| +13
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 01/02
|
| 46
| 6
| 9
| 15
| 0
| 20
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -4
| 12
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 02/03
|
| 15
| 2
| 6
| 8
| +12
| 6
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -1
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 03/04
|
| 32
| 4
| 23
| 27
| +16
| 32
|
| 14
| 0
| 5
| 5
| +7
| 8
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 04/05
|
| 46
| 9
| 15
| 24
| +9
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Evropski pokal
| 04/05
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 05/06
|
| 48
| 6
| 25
| 31
| +15
| 48
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| 0
| 16
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 06/07
|
| 52
| 7
| 18
| 25
| +6
| 56
|
| 14
| 4
| 3
| 7
| +4
| 20
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 07/08
|
| 38
| 3
| 7
| 10
| +6
| 28
|
| 14
| 1
| 1
| 2
| +1
| 6
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 08/09
|
| 49
| 9
| 18
| 27
| -7
| 42
|
| 15
| 0
| 2
| 2
| +2
| 16
|-
| HV 71
| Evropska liga
| 08/09
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 09/10
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| 
| 16
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 862
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | 267
| bgcolor="#7FFF00" | 406
| bgcolor="#7FFF00" | +79
| bgcolor="#7FFF00" | 619
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 106
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Florida Panthers)
Hokejisti HV 71
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti St. John's Maple Leafs
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti z upokojenimi številkami